— роман, написанный Сионой Миурой и проиллюстрированный Харуко Кумотой. Публиковался в женском журнале CLASSY с ноября 2009 года по июль 2011 года, был издан Kobunsha 16 ноября 2011 года. В 2012 году получил главный приз премии .

Впервые роман был экранизирован в 2013 году, режиссёром стал Юя Исии. Фильм получил несколько наград, в том числе Japan Academy Prize как лучший фильм года. Он также был выдвинут от Японии на номинацию 86-й премии Оскар как лучший иностранный фильм, но в шорт-лист не попал.

Второй экранизацией стала аниме-адаптация производства студии Zexcs, её режиссёр — Тосимаса Куроянаги. Премьера сериала состоялась 14 ноября 2016 года, он транслировался в ночном блоке Noitamina телеканала Fuji TV.

Сюжет 
Полным ходом идёт работа по созданию современного словаря японского языка , который должен будет помогать людям преодолевать необъятное море слов, но на его завершение потребуются многие годы. Кохэй Араки, опытный редактор убыточного отдела словарей, привлекает в проект, на замену себе, сотрудника отдела продаж, Мицую Мадзимэ, так как сам он вскоре должен уйти на пенсию. Благодаря своей преданности делу и любви к словам, Мицуя старается стать выдающимся редактором.

Персонажи 
 — главный протагонист истории. Работал в отделе продаж издательства Гэнбу, пока Араки не перевёл его в отдел словарей. Мадзимэ очень любит книги, но, несмотря на огромный багаж знаний, имеет проблемы с выражением своих мыслей и эмоций, с чем усиленно старается бороться. Он испытывает чувства к Кагуе, поэтому написал ей письмо с признанием и попросил Нисиоку высказать о нём своё мнение. Спустя несколько лет Мадзимэ женился на Кагуе и стал главным редактором отдела словарей.
 Сэйю: Такахиро Сакурай
 Актёр: Рюхэй Мацуда

 — красивый и дружелюбный парень, работал в редакционном отделе словарей до того, как был переведён в отдел по связям с общественностью. При первой встрече с Мадзимэ, посчитал его достаточно странным, но, как только они начали работать вместе, осознал, что их индивидуальные сильные стороны дополняют друг друга. В конечном счёте они стали лучшими друзьями. Спустя несколько лет Нисиока стал начальником своего отдела, и он всегда старается всеми силами помочь отделу словарей, чтобы «Великое Путешествие» имело успех.
 Сэйю: Хироси Камия
 Актёр: Дзёэ Одагири

 — внучка Такэ, арендодательницы Мадзимэ. Обучалась на шеф-повара японской кухни. Когда Мицуя признался ей в своих чувствах, ответила взаимностью, а спустя несколько лет вышла за него замуж и открыла свой ресторан .
 Сэйю: Маая Сакамото
 Актёр: Аои Миядзаки

 — бывший главный редактор отдела словарей, ушедший на пенсию из-за болезни жены. Пообещал Мацумото-сэнсэю, что найдет себе достойную замену, с чем успешно справился, переведя в отдел Мадзимэ. Продолжает наставлять Мицую и работает в отделе на пол ставки.
 Сэйю: Тэцуо Канао
 Актёр: Каору Кобаяси

 — секретарь отдела словарей. Воспитанная женщина, поддерживающая рабочий дух коллектива.
 Сэйю: Ёсико Сакакибара
 Актёр: Хироко Исаяма

 — девушка, переведенная в отдел словарей ближе к концу произведения. Ранее она работала в журнале мод и поначалу ей было трудно устроиться на новом рабочем месте. Но, благодаря Нисиоке, девушка смогла преодолеть эту преграду и стала помогать с завершением работы над «Великим Путешествием».
 Сэйю: Ёко Хикаса
 Актёр: Хару Куроки

 — профессор, консультирующий редакторов издательства Гэнбу в составлении словаря «Великое Путешествие». Мудрый и добродушный человек, любящий изучать новые слова. Он записывает их в свой блокнот, который всегда держит при себе.
 Сэйю: Мугихито
 Актёр: Го Като

 — работница отдела по связям с общественностью, состоявшая в тайных отношениях с Нисиокой, также училась вместе с ним в старшей школе. Спустя несколько лет вышла за Масаси замуж и родила ему двух дочерей.
 Сэйю: Тива Сайто
 Актёр: Тидзуру Икэваки

 — арендодательница Мадзимэ и бабушка Кагуи. Она очень добродушна, зачастую приглашала Мадзимэ вместе поужинать и, в беседах с ним, проводила время до самой ночи.
 Сэйю: Икуко Тани
 Актёр: Мисако Ватанабэ

Медиа-издания

Аниме 
Анимацией аниме-адаптации занималась студия Zexcs. Режиссёром стал Тосимаса Куроянаги, сценарий написал Такуя Сато, дизайном персонажей занимались Харуко Кумота и Хироюки Аояма, а композитором является Ёсихиро Икэ. Открывающую композицию  исполнил Таику Окадзаки, а закрывающую «I&I» Leola. Сериал транслировался с 14 ноября по 23 декабря 2016 года в ночном блоке Noitamina телеканала Fuji TV.

Список серий

Фильм

Критика 
Fune o Amu в целом получил благоприятные отзывы от критиков. Ивонна Ти из South China Morning Post оценила его на 4.5 звезды из 5, а Джеймс Хадфилд из Time Out Tokyo дал фильму 4 из 5 звезд, сказав «История Юи Исии о влюблённом в слова редакторе действительно обаятельна.» Марк Адамс из  пишет, что «Фильм весьма старомоден, он отдаёт дань миру слов и словарей, а также находит место для нежных чувств и медленно развивающейся романтики, что было бы недопустимым в современной истории.» Гэри Олдштейн из Los Angeles Times дал фильму благоприятный отзыв, отметив, что «Сила слова, что просвещает и связывает нас, всегда остаётся неизменной, о чём и рассказывает этот очаровательный фильм, который достоин особого места на полке.»

Награды и номинации

Пояснения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
 Официальный сайт фильма

 

Фильмы Японии 2013 года
Фильмы кинокомпании «Сётику»
Фильмы-драмы Японии
Фильмы по алфавиту